Nanking – esonimo inglese di Nanchino
 Nanking – film del 2007
 2078 Nanking – asteroide areosecante